Генаве:

 Генаве — портовый город на юге Ирана, в провинции Бушир.
 Генаве — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир.